Hieber steht für:

 Hieber (Fechtwaffe), eine studentische Fechtwaffe, die bis 1939 im Baltikum für die Kreismensur verwendet wurde  

Hieber ist der Name folgender Unternehmen:
 Max Hieber Musikverlag, seit 2002 als Edition Hieber im Allegra Musikverlag
 Hieber’s Frische Center, eine zur Edeka Südwest gehörende regionale Einzelhandelskette im Südwesten Baden-Württembergs
 Hieber Automobile, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Hieber ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hieber (1898–1977), deutscher Musikalienhändler und 2. Bürgermeister von München
 Augustinus Hieber (1886–1968), deutscher katholischer Pfarrer und bischöflicher Kommissär
 Gelasius Hieber (1671–1731), deutscher Augustiner-Eremit
 Frank Hieber (* 1957), deutscher Musiker, siehe Paso Doble (Band)
 Fritz Schmidt-Hieber (1918–1999), deutscher Ingenieur und Techniker
 Günther Hieber (* 1948), deutscher Rechtsanwalt, Präsident des Bundesverbands der Selbständigen
 Hans Schmidt-Hieber (* 1949), deutscher Maler
 Hermann Hieber (1882–nach 1961), deutscher Journalist
 Jochen Hieber (* 1951), deutscher Sachbuchautor und Journalist
 Jörg Hieber (* 1938), deutscher Unternehmer
 Johannes von Hieber (1862–1951), deutscher Politiker und Staatspräsident in Württemberg
 Karlmann Hieber (1812–1868), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Kurt Hieber (1953–2015), deutscher Dokumentarfilmer
 Lutz Hieber (* 1944), deutscher Soziologe
 Matthias Hieber, deutscher Mathematiker
 Max Hieber (1856–1914), deutscher Musikalienhändler und Musikverleger 
 Otto Hieber (1840–1929), Geheimer Sanitätsrat und Freimaurer in Königsberg
 Placidus Hieber von Greifenfels (1615–1678), Abt von Stift Lambach 
 Walter Hieber (1895–1976), deutscher Chemiker
 Werner Schmidt-Hieber (1944–2011), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Wolfgang Hieber (* 1944), deutscher Autor